Il doppio  del BSI Challenger Lugano 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato al Gerry Weber Open 2010.

Frederico Gil e Christophe Rochus hanno battuto in finale 7–5, 7–6(3) Santiago González e Travis Rettenmaier.

Teste di serie 

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (finale)
 Daniele Bracciali /  David Marrero (primo turno)

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno) 
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BSI Challenger Lugano 2010